Pothos puede referirse a:

 Poto, personificación de la añoranza en la mitología griega; o
 el género botánico Pothos.
